Челпанов — русская фамилия. Известные носители:
 Челпанов, Александр Владимирович (1950) — русский контр-адмирал.
 Челпанов, Василий Николаевич (1918—1941) — Герой Советского Союза.
 Челпанов, Георгий Иванович (1862—1936) — русский философ, логик и психолог.
 Челпанов, Дмитрий Егорович (1946) — советский и литовский тренер.